Агичи () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Агичах проживало 350 человек.

Культура 
22 октября 2011 года в Агичах был освящен храм Святой Параскевы Пятницы.

Население 
В населении деревни преобладают сербы.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 292 (83,43 %);
 хорваты — 51 (14,57 %);
 югославы — 4 (1,14 %);
 мусульмане — 0 (0,00 %);
 другие — 3 (0,86 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской